Pagin ist der Familienname folgender Personen:

 André-Noël Pagin (1720–nach 1785), französischer Geiger und Komponist der Klassik
 Ferdinand Pagin (1863–1945), österreichischer Opernsänger (Tenor), Theaterschauspieler, Komponist und Maler
 Louise Pagin (1865–nach 1913), österreichische Opernsängerin (Sopran)